Counsell ist der Familienname folgender Personen:
 Craig Counsell (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 D'Arcy Argue Counsell Martin (1899–1992), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker
 Marilyn Trenholme Counsell (* 1933), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Counsel
 Council